Municipio de Belle puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Belle (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.
 Municipio de Belle (condado de Edmunds, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Edmunds.